Overflow () indica che il volume di una sostanza eccede il volume del contenitore. Può significare anche:

Aziende 
 0verflow - azienda sviluppatrice di videogiochi

Informatica 
 Overflow aritmetico – operazioni aritmetiche che generano un risultato di valore troppo grande per essere rappresentato all'interno dello spazio disponibile per la sua memorizzazione
 Stack overflow – eccessiva allocazione di memoria, da parte di un programma, all'interno dello stack
 Buffer overflow  – memorizzazione di una quantità di dati di lunghezza maggiore di quella della porzione di memoria (buffer) destinata a contenerli
 Overflow – proprietà CSS che indica al browser cosa fare con il contenuto che supera il suo blocco contenitore.
Integer overflow

Musica 
 Overflow – album dei Dhuo del 1984

Telecomunicazioni 
 Overflow – eccesso di traffico in un determinato sistema di comunicazione e viene chiamato buffer overflow